Piotr Paszkowski (pułkownik) (zm. 1772) – pułkownik, regimentarz, konfederat barski
 Piotr Paszkowski (1950-2019) – polski urzędnik
 Piotr Paszkowski – polski znawca broni
 Piotr Paszkowski – dyrektor Polskich Stoczni Gdynia